Niemcy:
 Schutz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Jakob Schutz – szwajcarski polityk

nl:Schütz